Rauhegg steht für:
 Rauhegg, Berg in den Allgäuer Alpen (2384 m), siehe Rauheck
 Rauhegg (Gemeinde Esternberg), Rotte der österreichischen Gemeinde Esternberg

Siehe auch:
 Rauecker